It Takes Two steht für:

Musiktitel:
 It Takes Two (Lied), Musikstück von Marvin Gaye und Kim Weston aus dem Jahr 1965
 It Takes Two (Rob-Base-and-DJ-E-Z-Rock-Album), Musikalbum von Rob Base and DJ E-Z Rock aus dem Jahr 1988
 It Takes Two (Soulsister-Album), Musikalbum von Soulsister aus dem Jahr 1988

Filme:
 It Takes Two, Originaltitel von Kopflos durch die Nacht, US-amerikanische Komödie von David Beaird aus dem Jahr 1988
 It Takes Two, Originaltitel von Eins und Eins macht Vier, US-amerikanischer Kinderfilm von Andy Tennant aus dem Jahr 1995
 It takes two – London, wir kommen! (Winning London), US-amerikanischer Jugendfilm von Craig Shapiro aus dem Jahr 2001

Fernsehsendungen:
 It Takes Two (australische Fernsehsendung), australische Fernsehsendung (2006–2008)
 It Takes Two (US-amerikanische Fernsehsendung), US-amerikanische Gameshow (1969–1970, 1997)
 It Takes Two (US-amerikanische Fernsehserie), US-amerikanische Sitcom (1982–1983)
 It Takes 2, deutsche Fernsehsendung (2017)

Anderes:
 It Takes Two (Computerspiel), Koop-Action-Adventure aus dem Jahr 2021